— город в Японии, расположенный в северо-западной части префектуры Айти на берегу залива Исе в нижнем течении реки Кисо. Основан 1 мая 2006 года путём объединения посёлка Ятоми и села Дзюсияма уезда Ама. Город служит одним из спальных районов Нагои.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Айти
Города, основанные в XXI веке